Název Vrchlice má více míst:
 Vrchlice (Kutná Hora), část města Kutná Hora v okrese Kutná Hora
 Vrchlice (řeka), řeka na Kutnohorsku
 Vodní nádrž Vrchlice, přehrada na této řece